Arnoldsreuth ist der Ortsname von

 Arnoldsreuth (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Arnoldsreuth (Schnabelwaid), Ortsteil des Marktes Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, Bayern